Santiago Maior — um dos doze apóstolos de Cristo
 Santiago Maior (Santiago) — freguesia no concelho de Santa Cruz, Cabo Verde

Freguesias de Portugal
 Santiago Maior (Alandroal) — no concelho do Alandroal
 Santiago Maior (Beja) — no concelho de Beja
 Santiago Maior (Castelo de Vide) — no concelho de Castelo de Vide

Ver também 
Santiago Menor

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de santos